Pijor Koling (Portibi), een plaats in Indonesië
Pijor Koling (Padang Sidempuan Tenggara), een plaats in Indonesië
Pijor Koling (Dolok), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing